Bayas ist der Name von

 Bayas (Fluss), Fluss im spanischen Baskenland
 Bayas (Gironde), Gemeinde im Département Gironde
 Bayas (Asturien), eines von 8 Parroquias in Asturien